— японская корпорация, занимающаяся распространением видеоигр. Основана в 2011 году . Компания мобильной и электронной коммерции  приобрела 24% акций студии в 2012 году. С момента основания компания выпускала мобильные игры, сначала на платформе Mobage, а с 2013 года — на Android и iOS.

Штаб-квартира компании расположена в городе Сибуя, Токио.

История
Cygames, Inc. была основана в 2011 году японской компанией веб-сервисов . В 2012 году DeNA приобрела 24% акций Cygames. Вскоре после этого Gamasutra выбрала студию в качестве 10 лучших разработчиков игр года. В июне 2012 года Cygames основала CyDesignation, компанию, специализирующуюся на дизайне, иллюстрации, планировании и разработке игр. В марте 2016 года Cygames объявила о создании собственного подразделения по производству аниме в качестве дочерней компании, известной как , для создания, производства и анимации как для собственных франшиз Cygames, так и для оригинальных аниме-проектов. В 2016 году Cygames объявила, что разрабатывает Project Awakening, первый широкоформатный продукт для консолей, а также основывает свою студию в Осаке, ориентированную на консольные игры.

В мае 2017 года Cygames и Kodansha объявили о создании партнерства для запуска нового лейбла Cycomi. Новый лейбл сделан для печатного выпуска танкобонов манги, распространяемых Kodansha, как уже опубликованной онлайн Cygames на своем собственном сайте, также называемой Cycomi, так и новой. В 2017 году Cygames основала свою киберспортивную команду Cygames Beast с игроками в Street Fighter Дайго Умэхара, Snake Eyez и PR Balrog. С июля 2017 года Cygames является официальным спонсором футбольного клуба «Ювентус». В апреле 2018 года было объявлено о партнерстве с Nintendo для разработки игры Dragalia Lost, с целью облегчения партнерства Nintendo получит примерно 5 процентов выпущенных акций Cygames.

В мае 2018 года Cygames объявила о создании дочерней компании по производству музыки и управлению артистами под названием Cymusic.

Наиболее значимые игры
  (2011)
  (2014)
 Princess Connect! Re:Dive (2018)

Примечание

Ссылки 

Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту
Компании Токио